Tim Wallace (né le  à Anchorage, dans l'État de l'Alaska aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||40 ||6 ||5 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2003-2004 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||39 ||3 ||8 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2004-2005 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||38 ||5 ||9 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Fighting Irish de Notre Dame || NCAA ||36 ||11 ||12 ||23 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Nailers de Wheeling || ECHL ||19 ||6 ||11 ||17 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || Penguins de WBS || LAH ||32 ||5 ||9 ||14 ||39 ||11 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
| 2007-2008 || Penguins de WBS || LAH ||74 ||12 ||14 ||26 ||82 ||22 ||2 ||6 ||8 ||21
|-
| 2008-2009 || Penguins de WBS || LAH ||58 ||11 ||8 ||19 ||51 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2008-2009 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||16 ||0 ||2 ||2 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2009-2010 || Penguins de WBS || LAH || 78 || 27 || 14 || 41 || 61 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Penguins de WBS || LAH || 62 || 20 || 17 || 37 || 61 || 10 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2010-2011 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 24 || 9|| 11|| 20|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 31 || 0 || 1 || 1 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2011-2012 ||Lightning de Tampa Bay || LNH|| 18 || 3 || 5 || 8 || 10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 47 || 9 || 13 || 22 || 44 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2012-2013 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 28 || 1 || 1 || 2 || 17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Örebro HK || SHL || 55|| 15|| 17|| 32|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Örebro HK || SHL || 27 || 3 || 5 || 8 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF || SHL || 25 || 4 || 6 || 10 || 8 || 4 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2015-2016|| EHC Wolfsbourg || DEL ||  45 || 4 || 13 || 17 || 34 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Aces de l'Alaska || ECHL ||63 ||18 ||29 ||47 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL ||55 ||6 ||24 ||30 ||57 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Milton Keynes Lightning || EIHL ||60 ||21 ||36 ||57 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 101 || 4 || 9 || 13 || 45 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 
Il a représenté les États-Unis en sélection jeune.

| 2002 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 8 || 2 || 5 || 7|| 6 || align=left| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en août 1984
Naissance à Anchorage
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Örebro HK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Brynäs IF
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché